

Persone  

Famiglia di attori statunitensi comprendente
 Cliff Arquette, attore statunitense, padre di Lewis Arquette (capostipite)
 Lewis Arquette, attore statunitense, padre di Alexis, David, Patricia, Richmond e Rosanna
 Rosanna Arquette, attrice statunitense
 Patricia Arquette, attrice statunitense
 David Arquette, attore statunitense, marito dell'attrice statunitense Courteney Cox
 Alexis Arquette, attore statunitense e musicista transgender
 Richmond Arquette, attore statunitense